На́буль () — вилайет на северо-востоке Туниса.
 Административный центр — город Набуль.
 Площадь — , население —

География 
Вилайет находится на полуострове Эт-Тиб. На западе граничит с вилайетом Бен-Арус, на юго-западе с вилайетом Загван, на юге с вилайетом Сус. Омывается водами Средиземного моря: на севере Тунисский залив, на юге залив Хаммамет.

Административное деление 
Вилайет Набуль делится на 16 округов:

Примечания 

Набуль (вилайет)